Desfazer - no contexto de recursos de informática, também conhecido pelo termo em inglês undo
Undo (canção) - canção do Festival Eurovisão da Canção 2014

Desambiguação